Reboleira poate avea următoarele sensuri:
 Reboleira, o freguesia din orașul portughez Amadora
 Reboleira (stație de metrou), o stație de pe linia albastră a metroului din Lisabona
 Reboleira (gară), o gară de pe calea ferată spre Sintra, în Portugalia